Senso comune – Nella concezione aristotelica la percezione che unifica i dati sensibili
 Senso comune (Common Sense) – pamphlet di Thomas Paine del 1776
 Senso comune – opera letteraria di Carlo Flamigni del 2011
 Senso Comune – progetto di dizionario di lingua italiana disponibile online
 Senso comune – programma televisivo di Rai 3 del 2017